1. Fußball-Bundesliga 1991-92 var den 29. udgave af 1. Fußball-Bundesliga. Vinderen blev VfB Stuttgart.

Ligatabel	
	

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodbold i 1991
Fodbold i 1992